Ше́ннон Бра́ун (; род. , Мейвуд, Иллинойс) — американский бывший профессиональный баскетболист. Был выбран на драфте НБА 2006 года под 25-м номером командой «Кливленд Кавальерс». 7 февраля 2009 года Браун был обменян, вместе с Адамом Моррисоном, в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Владимира Радмановича.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Альбукерке Тандербёрдс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Висконсин Херд»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»